Pie de lobo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lycopus europaeus; o
 el nombre común de la planta Ranunculus bulbosus.